Uniwersytet Miskatonic – fikcyjny uniwersytet położony w równie fikcyjnym mieście Arkham. Wykreowany w dziełach H.P. Lovecrafta stał się jednym z najlepiej rozpoznawanych elementów jego świata.

Opis 
Uniwersytet powstał w 1762 roku na bazie wcześniejszej fundacji założonej przez Jeremiasza Orne'a, jako trzeci w Nowej Anglii i siódmy w Stanach Zjednoczonych. Nazwę zapożyczył od przepływające w pobliżu rzeki.

Ważną częścią uniwersytetu jest jego biblioteka, gdzie trzymanych jest wiele rzadkich dzieł okultystycznych – w tym przynajmniej jeden z oryginałów Necronomiconu.

Z Uniwersytetem Miskatonic związanych jest wiele postaci mających istotny udział w utworach Lovecrafta. Wśród nich jest opiekun księgozbioru, doktor Henry Armitage.

Nawiązania filmowe 
W filmie Reanimator (1985) Stuarta Gordona głównym miejscem akcji jest Uniwersytet Miskatonic.

W filmie Dagon (2001) Stuarta Gordona główny bohater ma na sobie bluzę z nadrukiem – Miskatonic University.

W jednym z odcinków serialu Mistrzowie horroru (Masters of Horror, 2005) pt. Koszmar w domu wiedźmy bohater studiuje na Uniwersytecie Miskatonic.

W filmie Tunel (Otoshimono, 2006) bohaterka trafia na ofertę studiów za granicą na Uniwersytecie Miskatonic.

Nawiązania literackie 
 W opowiadaniu Staw ze zbioru Aparatus autorstwa Andrzeja Pilipiuka, czciciele Cthulhu utrzymują kontakty z Uniwersytetem Miskatonic.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 strona uniwersytetu powstała na podstawie dodatku do gry fabularnej Zew Cthulhu

Fikcyjne miejsca związane z Mitami Cthulhu